Садовое — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области. До 2017 года входил в состав Нивенского сельского поселения.

География 
Посёлок Садовое расположен на правом (северном) берегу Майской, в 1 км к северу от находящегося на противоположном берегу посёлка Славское.

История 
До 1945 года Садовое являлось не имевшей отдельного названия северной частью города Кройцбурга (ныне посёлок Славское).

С 1945 года — посёлок при ж/д-станции Кройцбург (ныне линия разобрана), с 1950 года — посёлок Садовое.

Население

Достопримечательности 

 Памятник на месте гибели младшего лейтенанта Каримова Фатыха Валеевича (09.01.1909-19.02.1945) открыт в мае 2017 года.

Примечания 

Населённые пункты Багратионовского района